Maury puede referirse a:

 Maury, talk show de Estados Unidos.
 Maury , comuna de Francia en el Distrito de Perpiñán.
 Maury, localidad de Carolina del Norte, Estados Unidos.